La Coppa del Mondo di scacchi 2005 fu un torneo di scacchi organizzato dalla FIDE, nell'ambito delle qualificazioni al campionato del mondo del 2007. Venne organizzata sotto forma di torneo ad eliminazione diretta con 128 giocatori, fra il 27 novembre e il 17 dicembre 2005, presso Chanty-Mansijsk, in Russia. Il trofeo è stato vinto da Lewon Aronyan.

La formula prevedeva che i primi dieci giocatori di questo torneo si qualificassero per il torneo degli sfidanti che avrebbe assegnato quattro posti per il mondiale del 2007. Uno di essi, Étienne Bacrot, essendosi qualificato al torneo dei candidati per il suo rating Elo, liberò la posizione per l'undicesimo giocatore della World Cup, Vladimir Malachov.

I primi quattro classificati nel campionato del mondo 2005 (Topalov, Anand, Svidler e Morozevič), essendo qualificati di diritto per il successivo campionato del mondo, non parteciparono a questo  torneo.

Condizioni di gioco 
Il torneo era nello stile dei campionati del mondo tra il 1998 e il 2004: il torneo era ad eliminazione diretta, e il vincitore di ogni sfida era determinato da due partite seguite, in caso di parità, da spareggi con meno tempo a disposizione. Nei primi tre turni i perdenti erano eliminati, mentre nei successivi il tabellone prevedeva incontri per determinare tutte le prime 16 posizioni.

Il tempo previsto per ogni partita era di 90 minuti per le prime 40 mosse e 15 minuti per finire, con 30 secondi aggiunti dopo ogni mossa. Gli spareggi prevedevano invece partite con minor tempo di riflessione: prima due partite a gioco rapido (25 minuti per ogni giocatore più 10 secondi a mossa), poi in caso di persistente parità due partite lampo (5 minuti più 10 secondi a mossa). Se neppure questi erano sufficienti a rompere le parità si ricorreva alla cosiddetta partita Armageddon, una partita nella quale il Bianco ha a disposizione 6 minuti contro i 5 del Nero, ma in caso di patta è quest'ultimo a prevalere.

Qualificazione 
I seguenti giocatori si qualificarono per la Coppa del mondo:
Tre dei quattro semifinalisti al campionato del mondo del 2004 (Rustam Qosimjonov, Michael Adams e Teimour Radjabov); il quarto semifinalista, Veselin Topalov, era il campione del mondo in carica ed era già qualificato di diritto al successivo campionato del mondo;
La campionessa del mondo femminile (Antoaneta Stefanova);
Il campione mondiale giovanile (Pentala Harikrishna);
22 giocatori con la media Elo più alta tra luglio 2004 e gennaio 2005;
90 giocatori da qualificazioni continentali:
46 dall'Europa;
19 dalle Americhe;
19 da Asia e Oceania;
6 dall'Africa;
8 nominati dal presidente della FIDE;
3 nominati dal locale comitato organizzatore.

Partecipanti 
Tutti i partecipanti sono Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato; sono ordinati secondo la media Elo tra luglio 2004 e gennaio 2005 (indicata loro accanto).

Vasyl' Ivančuk (), 2748
Étienne Bacrot (), 2725
Lewon Aronyan (), 2724
Aleksandr Griščuk (), 2720
Boris Gel'fand (), 2717
Aleksej Širov (), 2710
Vladimir Hakobyan (), 2707
Teymur Rəcəbov (), 2704
Ruslan Ponomarëv (), 2704
Sergej Tivjakov (), 2699
Ivan Sokolov (), 2696
Aleksej Dreev (), 2694
Gata Kamskij (), 2690
Viorel Bologan (), 2682
Joël Lautier (), 2679
Lázaro Bruzón (), 2677
Evgenij Bareev (), 2675
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2674
Francisco Vallejo Pons (), 2674
Il'ja Smiryn (), 2673
Pentala Harikrishna (), 2673
Vladimir Malachov (), 2670
Konstantin Sakaev (), 2668
Andrij Volokitin (), 2666
Oleksandr Moïsejenko (), 2663
Krishnan Sasikiran (), 2663
Pavlo El'janov (), 2663
Hikaru Nakamura (), 2662
Vadim Zvjagincev (), 2659
Sergej Karjakin (), 2658
Artëm Timofeev (), 2658
Zurab Azmaiparashvili (), 2658
Michail Krasenkov (), 2655
Emil Sutovskij (), 2654
Oleksandr Areščenko (), 2653
Aleksandr Chalifman (), 2653
Vadim Milov (), 2652
Michail Gurevič (), 2652
Sergej Rublëvskij (), 2652
Loek van Wely (), 264
Ye Jiangchuan (), 2648
Zviad Izoria (), 2646
David Navara (), 2646
Giovanni Vescovi (), 2646
Karen Asryan (), 2645
Dmitrij Jakovenko (), 2644
Evgenij Naer (), 2641
Arkadij Naiditsch (), 2641
Aleksandr Oniščuk|  (), 2640
Julio Granda Zúñiga (), 2637
Zachar Jefymenko (), 2637
Pavel Smirnov (), 2637
Sergey Movsesyan (), 2635
Michail Kobalija (), 2634
Evgenij Mirošnyčenko (), 2634
Aleksandr Motylëv (), 2632
Evgenij Alekseev (), 2632
Oleksandr Beljavs'kyj (), 2631
Vasilios Kotronias (), 2626
Rubén Felgaer (), 2624
Andrei Istrăţescu (), 2622
Gilberto Milos (), 2620
Robert Kempiński (), 2619
Ivan Čeparinov (), 2618
Aljaksej Fëdaraŭ (), 2616
Rafayel Vahanyan (), 2614
Darmen Sadvakasov (), 2612
Ľubomír Ftáčnik (), 2612
Grigorij Kajdanov (), 2608
Ni Hua (), 2603
Baadur Jobava (), 2601
Murtas Kazhgaleyev (),2601
Michael Roiz (), 2600
Oleg Korneev (), 2599
Zhang Zhong (), 2598
Mark Paragua (), 2596
Dmitrij Bočarov (), 2592
Bartłomiej Macieja (), 2591
Alexander Ivanov (), 2589
Valerij Popov (), 2588
Pavel Kotsur (), 2587
Ehsan Ghaem Maghami (), 2586
Rafael Leitão (), 2586
Wang Yue (), 2585
Utut Adianto (), 2584
Predrag Nikolić (), 2584
Sergey Erenburg (), 2582
Xu Jun (), 2582
Artašes Minasyan (), 2581
Dao Thien Hai (), 2581
Robert Markus (), 2579
Levan Pantsulaia (), 2578
Ėrnesto Inarkiev (), 2577
Oleksandr Stripuns'kyj (), 2576
Hichem Hamdouchi (), 2574
Farruch Ammonatov (), 2572
Magnus Carlsen (), 2570
Evgenij Agrest (), 2570
Csaba Balogh (), 2567
Jurij Šul'man (), 2565
Surya Sekar Ganguly (), 2562
Sergey Kudrin (), 2551
Aleksej Iljušin (), 2546
Jurij Kuzubov (), 2541
Sang Cao (), 2538
Darcy Gustavo Lima (),2529
Wang Hao (), 2519 (nessun titolo)
Yu Shaoteng (), 2516
Walter Arencibia (),2510
Li Shilong (), 2510
MI Nurlan Ibraev (), 2508
Rodrigo Vázquez (), 2506
MI Nikolaj Kabanov (), 2506
MI Aleksej Pridorožnyj (), 2506
Carlos Matamoros (), 2501
Zhao Yun (), 2500
MI Pascal Charbonneau (), 2500
Antoaneta Stefanova (), 2491
Slim Belkhodja (), 2490
Ahmed Adly (), 2480
MI Diego Flores (), 2479
MI Gary Lane (), 2445
MF Kiril Kuderinov (), 2432
MI Watu Kobese (), 2400
Gaston Needleman (), 2381 (nessun titolo)
MF Ali Frhat (), 2306
Stanley Chumfwa (), 2303 (nessun titolo)
MF Aleksandr Sibriaev (), 2264

Turni 1-4 
In grassetto è indicato il giocatore che ha passato il turno.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Tabellone principale

Piazzamenti

Terzo-quarto posto 
(2) Étienne Bacrot   2,5–1,5   Aleksandr Griščuk (4)

Quinto-ottavo posto 

Finale per il settimo posto
(39) Sergej Rublëvskij   1,5–0,5   Michail Gurevič (38)

Nono-sedicesimo posto 

Finale per l'undicesimo posto
(22) Vladimir Malachov   1,5–0,5   Francisco Vallejo Pons (19)

Dodicesimo-sedicesimo posto 

Finale per il quindicesimo posto
(15) Joël Lautier   3,5–3,5   Konstantin Sakaev (23)

Classifica finale 

Lewon Aronyan ()
Ruslan Ponomarëv ()
Étienne Bacrot ()
Aleksandr Griščuk ()
Evgenij Bareev ()
Boris Gel'fand ()
Sergej Rublëvskij ()
Michail Gurevič ()
Gata Kamskij ()
Magnus Carlsen ()
Vladimir Malachov ()
Francisco Vallejo Pons ()
Aleksej Dreev ()
Loek Van Wely ()
Joël Lautier ()
Konstantin Sakaev ()

Note

Voci correlate
Coppa del Mondo di scacchi
Coppa del Mondo di scacchi 2007

Collegamenti esterni
 

Scacchi nel 2005
 2005
Competizioni sportive a Chanty-Mansijsk
Scacchi in Russia